Partit del Moviment Nacionalista (del seu nom en turc Milliyetçi Çalışma Partisi), partit polític històric de Turquia
 Partit Comunista de Manipur (del seu nom en anglès Manipur Communist Party), partit polític històric de Manipur (Índia)
 Partit del Congrés de Malawi (del seu nom en anglès Malawi Congress Party), partit polític de Malawi
 Mancomunitat de la Comarca de Pamplona, organisme supramunicipal de gestió de serveis de la comarca de la Cuenca de Pamplona, a Navarra
 Companyia dels Ferrocarrils de Madrid a Càceres i Portugal, antiga companyia de ferrocarril espanyola, integrada a RENFE
 Master Control Program, programa informàtic fictici protagonista de la pel·lícula Tron vegeu Tron (pel·lícula)#Argument
 MCP (publicat) (de les inicials dels seus socis, els pintors Ramon Martí i Farreras, Josep Clavé i Hernan Picó i Ribera, empresa barcelonina dedicada a la publicitat cinematogràfica
 Mort cel·lular programada, mort d'una cèl·lula produïda per un procés regulat
 Coprocessador matemàtic (del seu nom en anglès Mathematical Coprocessor), coprocessador que té com a objectiu el suport en les operacions matemàtiques
 Micro Channel Plate, component usat en la detecció de partícules elementals i radiació vegeu Amplificador de llum#MCP
 Fosfat de monocalci (del seu nom en anglès Monocalcium Phosphate), sal que s'utilitza com a Fermentació|fermentador en l'elaboració de pa
 MCP-1 (del seu nom en anglès Monocyte Chemotactic Protein 1), proteïna de la família de les quimiocines
 1-metilciclopropè, derivat del ciclopropè usat per a controlar el creixement de les plantes